Boyd Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Boyd Township (North Carolina)
 Boyd Township (North Dakota)
 Boyd Township (Oklahoma)